A miskolci 20G jelzésű autóbusz a Szondi György utca és az Egyetemi kollégiumok, valamint Miskolctapolca és a Szondi György utca kapcsolatát látta el este és késő éjszaka önálló, meghirdetett garázsmeneti járatként.

Jelenleg a 20-as járat garázsmeneti járata, mely hétvégén 23:25-kor Miskolctapolca - Szondi György utca között közlekedik. A járatot az MVK Zrt. üzemelteti.

Megállóhelyei

Források 

 A 20-as viszonylat menetrendje
 Az MVK Zrt. hivatalos honlapja

Miskolc éjszakai autóbuszvonalai
Miskolc garázsmeneti autóbuszvonalai
Miskolc autóbuszvonalai